Les Élections régionales de 2009 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 2009) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le .

Notes et références 

2009
Vorarlberg
Politique en septembre 2009